Dumitru Diaconescu se poate referi la:

 Dumitru Diaconescu (primar), primar al capitalei și unul din miniștri primului guvern al lui Gheorghe Gheorghiu-Dej (a se vedea articolul, Guvernul Gheorghe Gheorghiu-Dej (1);
 Dumitru Diaconescu (deputat), (născut la 14 iunie 1938) a fost un deputat român al legislaturii 1990 - 1992, din județul Gorj.

Nume proprii